Huehuecanauhtlus — род травоядных орнитоподовых динозавров надсемейства Hadrosauroidea из мела Северной Америки. Типовой и единственный вид Huehuecanauhtlus tiquichensis назван и описан Анхелем Рамирес-Веласко и коллегами в 2012 году. Название рода образовано из слов языка науатль «huehuetl», что значит «древний», и «canauhtli», означающего «утка». Видовое имя дано по названию города Тикичео, жители которого оказали гостеприимство и радушие участникам раскопок. Это первый диагностированный и именованный базальный гадрозавроид Мексики и самый южный Северной Америки.

История исследования 
Голотип и относимый материал обнаружены в 2003 году в местонахождении Barranca Los Bonetes в слоях безымянной формации, датированных сантоном, поздний мел, в штате Мичоакан, Мексика. Остатки были рассредоточены на площади 1,5 м². Все кости расчленены, за исключением двух спинных позвонков и семи остистых отростков крестцовых позвонков. Большинство скелетных элементов найдено в фрагментарном, неполном или деформированном состоянии. Имелся небольшой перенос. Близкое расположение костей друг к другу указывает, что все они, скорее всего, принадлежат одной особи. Отсутствие нейроцентральных швов наводит на мысль, что особь на момент смерти была полувзрослой или взрослой. Среди остатков Huehuecanauhtlus обнаружены два зуба и шеврон теропода. В другой части местонахождения были найдены динозавровые остатки, отнесённые к Huehuecanauhtlus. Они также неполные и расчленённые. Имелся значительный перенос. По размеру принадлежат меньшей, чем голотип, особи.

Голотип IGM 6253 включает в себя частичную левую челюстную кость, фрагмент зубной кости, 4 шейных позвонка (в том числе эпистрофей), 9 спинных позвонков, 4 остистых отростка спинных позвонков, один диапофиз спинного позвонка, 5 правых и 7 левых спинных рёбер, 7 остистых отростков крестцовых позвонков, 7 диапофизов крестцовых позвонков и один хвостового, 3 хвостовых позвонка, 2 остистых отростка хвостовых позвонков, 8 фрагментарных окаменевших сухожилий, частичные левую и правую подвздошные и лобковые кости.

Паратип IGM 6254 включает в себя фрагмент левой зубной кости, два зуба и один презигапофиз шейного позвонка.

Описание 
Huehuecanauhtlus имеет уникальную комбинацию следующих признаков: два зуба расположены на окклюзионной плоскости ростральной трети зубной кости и задней трети челюстной кости; семь крестцовых позвонков; остистые отростки задних позвонков в 3,5—4 раза выше соответствующих тел позвонков; надвертлужный отросток имеет длину 75 % от длины центральной пластины подвздошной кости, его вершина находится над постеровентральным углом седалищного бугорка, как у Claosaurus agilis; короткий и трапециевидный (в латеральной проекции) завертлужный отросток подвздошной кости, длина которого составляет меньше 80 % длины центральной пластины подвздошной кости. Также Huehuecanauhtlus отличается от других гадрозавроидов наличием сильно изогнутого предвертлужного отростка подвздошной кости, длинная ось которого образует угол с горизонтальной плоскостью, формируемой седалищной и лобковой ножками, меньше 130 градусов. От других базальных гадрозавроидов Huehuecanauhtlus отличается сильно вогнутым профилем дорсомедиального края пластины подвздошной кости, прилегающего к надвертлужному отростку.

Филогения 
На основе исследования Prieto-Marquez, 2010 был проведён филогенетический анализ с использованием 287 признаков (197 краниальных и 90 посткраниальных) для 90 таксонов. В результате анализа было получено 113 самых экономных дерева. Строгий консенсус выводит Huehuecanauhtlus частью большой политомии базальных гадрозавроидов. Однако максимально согласованное поддерево выводит Huehuecanauhtlus, как наиболее близкий внешний таксон к семейству гадрозавриды.

Кладограмма на основе исследования Ramirez-Velasco и коллег, 2012:

Палеобиогеография 
Поскольку все близкие к кладе, включающей Huehuecanauhtlus, а также последнего общего предка и всех его потомков, гадрозавроиды (например, Gilmoreosaurus, Bactrosaurus) были широко распространены в Азии, существование нового мексиканского вида на юге Северной Америки в сантоне может объясняться переселением из Азии в Северную Америку не позднее альба. Другое объяснение состоит в том, что последний общий предок этой клады мог широко распространиться по Азии и Северной Америке; следуя этому сценарию, присутствие Huehuecanauhtlus в Северной Америке может быть результатом викарианса.

Примечания 

Гадрозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2012 году